Division 1 i fotboll för damer 2006 bestod av två serier med vardera 12 lag i varje som spelades mellan den 17 april och 21 (Södra) respektive 22 oktober (Norra) 2006. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 22 matcher där en seger gav tre poäng, oavgjort en poäng och förlust noll poäng. De två seriesegrarna, AIK i Div 1 Norra och Falköpings KIK i Div 1 Södra, kvalificerade sig för Damallsvenskan 2007, medan de tre sista i varje serie flyttades ner till division 2.

Serier

Norra

Södra

Se även
 Damallsvenskan 2006

Externa länkar 
 Spelprogram 2006 för Div 1 Norra på fotbollförbundets hemsida
 Spelprogram 2006 för Div 1 Södra på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2006
2006
Fotbollssäsongen 2006